Martine Pinville (née en 1958), femme politique française ;
 William Pinville, comédien français.